Ez a lap a Aladdin című sorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

Évadok

Első évad (1994)

Második évad (1994)

Harmadik évad (1995)

Jegyzetek

Források 
 
 
 Az Aladdin epizódjainak listája a BCDB oldalán

Televíziós sorozatok epizódlistái